Against (на български: Срещу) е седми студиен албум на хевиметъл групата Sepultura, който е издаден на 6 октомври 1998 г. от Roadrunner Records. Продадени са около 130 000 копия в САЩ. Това е първи албум с новия фронтмен Дерик Грийн, който заменя напусналия Макс Кавалера.

Както предходния албум Roots (1996), и тук си личат племенните звуци като например японски ударни инструменти.

Състав 
 Дерик Грийн – вокали
 Игор Кавалера – барабани
 Андреас Кисер – китара и вокали
 Пауло Джуниър – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официална страница 

Музикални албуми от 1998 година
Албуми на Сепултура